«Чудак из пятого „Б“» — советский художественный фильм, снятый в 1972 году режиссёром Ильёй Фрэзом по мотивам повести Владимира Железникова «Чудак из шестого „Б“» (1962).

Съёмки картины осуществлялись в столице Литовской ССР Вильнюсе и Москве. После выхода фильма в 1974 году Железников выпустил расширенную версию повести под названием «Жизнь и приключения чудака».

История о том, как пятикласснику Боре, непоседе и выдумщику, дали общественную нагрузку от пионерского отряда: назначили вожатым в первый класс. Постепенно мальчик проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям и знакомствам.

В ролях 
 Андрей Войновский — пионер Боря Збандуто. В момент съемок ему было столько же лет, сколько герою — 12, и это уже был третий фильм, в котором он играл: до этого были «Весёлое волшебство» и «Собака Баскервилей». Выбрал актёрскую карьеру, но особого успеха не достиг. Трагически погиб во время отдыха в Крыму в 2015 году.
 Роза Агишева — первоклассница Нина Морозова. На съемки попала случайно, затем снялась ещё в одном фильме: «Меняю собаку на паровоз» по сценарию Сергея Михалкова. Стала учителем.
 Татьяна Пельтцер — бабушка Нины
 Нина Корниенко — мама Бори
 Евгений Весник — участковый врач
 Николай Мерзликин — Анатолий Сергеевич
 Елизавета Ауэрбах — Ольга Андреевна, соседка Бори
 Наталья Беспалова — Наташа, комсорг школы № 70
 Вера Кавалерова — продавщица
 Вадим Захарченко — тренер по плаванию
 Юлия Корнева — Тошка, новая одноклассница Бори. До «Чудака» снялась в «Тиграх на льду» (1971). Выход фильма совпал с проведением легендарного хоккейного матча Канада — СССР. По окончании московской школы Юлия поступила на факультет журналистики в МГУ, училась в радиогруппе. Увлекалась конным спортом и организовала конно-спортивный клуб в Ленинградской области.
 Дмитрий Сосновский — Саша Рябов. Как и Юлия Корнева, прославился благодаря «Тиграм на льду». Дима запомнился по фильму «Тигры на льду» крылатой фразой «Ты мою натуру не знаешь». В общей сложности Сосновский снялся в шести фильмах, последний раз — в 16 лет. В 32 года умер от рака.
 Миша Залетов
 Лена Шиманская
 Саша Масленников — первоклассник Толик
 Егор Шер — Генка Костиков

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Железников
 Режиссёр-постановщик: Илья Фрэз
 Операторы-постановщики: Гасан Тутунов, Алексей Чардынин
 Композитор: Ян Френкель
 Текст песни: Михаил Львовский
 Исполнитель «Песенки будущих друзей»: Таисия Калинченко

Награды 
 1972 — Приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» за лучший фильм года для детей и юношества (вместе с фильмом «Ох уж эта Настя!»)
 1973 — Приз за лучший детский фильм (вместе с фильмом «Точка, точка, запятая…») 6 Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате
 1973 — Приз Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания)
 1974 — Государственная премия СССР (удостоены режиссёр Илья Фрэз, сценарист Владимир Железников, операторы Гасан Тутунов и Алексей Чардынин, художник Игорь Бахметьев).

Отличия от книги 
 В книге из первого класса в бассейн взяли только одну девочку, которая в дальнейшем «отделилась» от компании первоклассников, потому что была занята тренировками.

Примечания 

Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1972 года
Фильмы о школе
Фильмы о пионерах
Детские фильмы СССР
Экранизации произведений Владимира Железникова
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Чёрно-белые фильмы СССР